Ruta 34 o Carretera 34 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 34.
 Ruta Provincial 34, en la Provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 34, en la Provincia de La Pampa.

Costa Rica 
Ruta Nacional 34.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de Alabama 34.
 Ruta Estatal de California 34.
 Ruta de Illinois 34.

Ruta 034